Barbara Jordan (1936–1996) amerikai politikus
Barbara Jordan (1949–) amerikai költő
Barbara Jordan (1957–) amerikai teniszező